Альбано Каррізі — популярний італійський співак
 Крістель Каррізі  — італійська співачка й дизайнер